Seznam polkov z zaporedno številko 173.

Seznam 
 Pehotni
 173. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 173. strelski polk (ZSSR)
 173. pehotni polk (Wehrmacht)
 173. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 173. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 173. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 173. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi